A Biblioteca Urbanista Edvaldo Pereira Paiva é uma biblioteca pública vinculada à Secretaria do Planejamento Municipal (SPM) de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Com um acervo especializado em arquitetura e urbanismo, a Biblioteca foi criada em 1976 e batizada em 1985, homenageando o urbanista Edvaldo Pereira Paiva, que participou da elaboração dos planos diretores de diversas cidades brasileiras. Atende ao público interno da SPM e demais órgãos da prefeitura e, em consulta local, ao público externo, formado por estudantes, pesquisadores e interessados.

O acervo é composto por livros, periódicos, folhetos, dossiês, entre outros documentos, tais como projetos, relatórios e estudos desenvolvidos pela própria SPM.

Ligações externas
 Página Oficial da SPM

Edvaldo Pereira Paiva
Edvaldo Pereira Paiva